BEL20 е ключовият борсов индекс на Белгия. Пресмята се на Брюкселската фондова борса (клонът на Euronext в Брюксел), като отчита цените на най-ликвидните акции на белгийски компании. Индексът включва от 10 до 20 компании.

Текущ състав 
Акциите на следните 20 компании съставят BEL 20 към 22 март 2021 г.

Източници 

Борсови индекси
Икономика на Белгия
Основани в Белгия през 1990 година